Bernhard Strebel ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Strebel (Ingenieur), deutscher Nachrichtentechniker und Hochschullehrer 
 Bernhard Strebel (Historiker) (* 1962), deutscher Historiker